

Ільчигуловська сільська рада — сільське поселення, Міякинський район, Башкортостан
 Ільчигуловська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан